Het ATP-toernooi van Bazel 2016 (met de officiële naam Swiss Indoors 2016) is een tennistoernooi dat van 24 oktober tot en met 30 oktober werd gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

Het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg in de finale Kei Nishikori met 6-1, 7-6(7-5). Het dubbelspel werd gewonnen door Marcel Granollers en Jack Sock . Zij versloegen in de finale Robert Lindstedt en Michael Venus met 7-5 en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel